Hofmarkt heißen folgende geographische Objekte:

 Hofmarkt (Gemeinde Wagrain), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Odorheiu Secuiesc, Stadt im Kreis Harghita, Rumänien

Siehe auch: 
 Markthof, Hofmark (Begriffsklärung)